Attila Pintér ist der Name folgender Personen:

* Attila Pintér (Fußballspieler, 1966) (* 1966), ungarischer Fußballspieler und -trainer 
 Attila Pintér (Leichtathlet) (* 1977), ungarischer Leichtathlet 
 Attila Pintér (Fußballspieler, 1978) (* 1978), ungarischer Fußballspieler und -trainer